Very Emergency — третий студийный альбом американской эмо-группы, The Promise Ring вышел в 1999 году на лейбле Jade Tree Records. Музыка альбома отличается от первых работ группы и характеризуется бо́льшим уклоном в попсовую музыку.

Список композиций 
 «Happiness Is All the Rage» — 2:55
 «Emergency! Emergency!» — 2:55
 «The Deep South» — 3:42
 «Happy Hour» — 3:05
 «Things Just Getting Good» — 4:45
 «Living Around» — 4:05
 «Jersey Shore» — 3:39
 «Skips a Beat (Over You)» — 2:01
 «Arms and Danger» — 3:23
 «All of My Everythings» — 5:35

Принимали участие в записи 
 Дейви вон Болем — гитара, вокал
 Джейсон Гневиков — гитара
 Скотт Шоинбек — бас-гитара
 Дэн Дидиер — барабаны
 Райан Вебер — пианино

Альбомы The Promise Ring